Михаи́л Семёнович Корса́ков (1826—1871) — русский государственный деятель, военный губернатор Забайкальской области и наказной атаман Забайкальского казачьего войска (1855—1860), генерал-губернатор Восточной Сибири (1861—1871), генерал-лейтенант.

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге в 1826 году в семье действительного статского советника Семёна Николаевича Корсакова. Вскоре был увезён в родовое подмосковное имение, где воспитывался до пятнадцати лет.

В 1841 году поступил в школу гвардейских подпрапорщиков, по окончании которой в 1845 году выпущен в лейб-гвардии Семёновский полк. В 1848 году назначен офицером по особым поручениям к генерал-губернатору Восточной Сибири H. H. Муравьёву. По приезде в Иркутск был послан навстречу транспорту «Байкал», отправленному в Охотское море, а затем в Санкт-Петербург со сведениями о реке Амур, собранными экипажем этого судна. В 1849 году Корсаков был командирован в чине капитана на Камчатку для перенесения охотского порта в Петропавловск. По возвращении был командирован в Санкт-Петербург.

В 1851 году оправился на Камчатку для доставки провианта и открытия почтового сообщения между Якутском и Аяном. После этого снова командирован в Санкт-Петербург и оттуда в чине подполковника в 1854 году был послан в Забайкальскую область для снаряжения экспедиции на Амур, в которой сам участвовал. В том же году приехал в Санкт-Петербург для снаряжения Второй Амурской экспедиции, а 1 июля 1855 года был назначен командующим сухопутными войсками в устье Амура.

14 декабря 1855 года Корсаков назначен исправляющим должность военного губернатора Забайкальской области и наказного атамана Забайкальского казачьего войска. 6 декабря 1856 года произведён в генерал-майоры с утверждением в должности (со старшинством на основании Манифеста 1762 года; впоследствии было установлено с 17 апреля 1860 года). 

6 декабря 1858 года зачислен в Свиту Его Императорского Величества.
 
5 января 1860 года Корсаков был назначен председателем Совета Главного управления Восточной Сибири, 16 мая 1860 года — помощником генерал-губернатора, и наконец 19 февраля 1861 года — исправляющим должность генерал-губернатора и командующего расположенными в Восточной Сибири войсками. 19 апреля 1864 года произведён в генерал-лейтенанты с утверждением в занимаемой должности. Одновременно с 1864 года командовал войсками Восточно-Сибирского военного округа.

В начале сентября 1870 года отбыл в Санкт-Петербург по делам службы, где просил увольнения от должности и 21 января 1871 года был назначен членом Государственного совета, прослужив в этом качестве неполных два месяца.

Умер 16 марта 1871 года от возвратного тифа и был похоронен в родовом имении; при выносе тела в Санкт-Петербурге присутствовал император Александр II.

Семья 
Только в конце жизни, в 1869 году, Корсаков вступил в брак с Александрой Корнильевной Вакульской, урождённой Поповой (24.07.1837 — 26.01.1903), бывшей в первом браке женой иркутского полицмейстера полковника Н. И. Вакульского. Детей у них не было. По кончине Корсакова император Александр II назначил Александре Корнильевне пожизненную пенсию в размере 4000 рублей в год и 3000 рублей на покрытие расходов по погребению.

Награды 
 Орден Святой Анны 2-й степени (11 февраля 1854 года)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с императорской короной (26 августа 1856 года)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (3 ноября 1857 года)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (4 декабря 1858 года)
 Орден Святой Анны 1-й степени (23 апреля 1861 года)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (16 апреля 1867 года)
 Орден Белого орла (20 апреля 1869 года)

Память 
Его именем был назван Корсаковский пост, ныне город Корсаков, а также сёла Корсаково-1 и Корсаково-2 в Хабаровском крае, село Корсаковка в Приморском крае, село Корсаково в Республике Бурятия.

Имя Корсакова носила улица в Хабаровске (с 1926 года и ныне — Волочаевская).

Примечания

Литература

Ссылки 
 История Забайкальской области (краткая хронология)
 

Члены Государственного совета Российской империи
Атаманы Забайкальского казачьего войска
Восточно-Сибирские генерал-губернаторы
Губернаторы Забайкальской области
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Генерал-майоры Свиты
Михаил Семёнович